

Anno 
 531 o 531 a.C.

Codici 
 531 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico del Collegio Romano, a Roma

Matematica 
 531 (numero) (numero intero)